Mensch signifie « être humain » en allemand. Ce terme peut également désigner :

Patronyme 
 Hannelore Mensch (1937-), femme politique allemande
 Peter van Mensch (1947-), muséologue néerlandais
 Michel Mensch (1957-), basketteur français
 Louise Mensch (1971-), femme politique britannique
 Daniël Mensch (1978-), rameur néerlandais

Culture 
 Halber Mensch, album d'Einstürzende Neubauten sorti en 1985 ;
 Mensch, film français de Steve Suissa sorti en 2009 ;
 Les Mensch, roman suisse de Nicolas Couchepin publié en 2013.